Mount Macedon kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mount Macedon (ort), Victoria, Macedon Ranges, 
 Mount Macedon (berg), Victoria, Macedon Ranges, 

Robotskapade Australienförgreningar